Николай Ивашинцов:
 Ивашинцов, Николай Алексеевич (1819—1871) — русский контр-адмирал, гидрограф, участник Туркестанских походов.
 Ивашинцов, Николай Васильевич (1872—1933) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Ивашинцов, Николай Иванович (1803–1864) — глухонемой художник-гравер.